

Biologia
Zanne – denti che sporgono dalla bocca di alcuni mammiferi

Persone
Bernard II. Zanne – arcivescovo italiano 
Iuliu A. Zanne – folclorista rumeno
Jeroni Zanné i Rodríguez – poeta e scrittore spagnolo

Altro 
 Zanne Festival – festival musicale ambientato a Catania